In dit artikel staan de selecties van het Europees kampioenschap voetbal onder 17 van 2015 dat van 6 t/m 22 mei 2015 in Bulgarije werd gehouden.

Groep A

Oostenrijk
Coach:  Manfred Zsak

Bulgarije
Coach:  Aleksandar Dimitrov

Kroatië
Coach:  Dario Bašić

Spanje
Coach:  Santiago Denia

Groep B

België
Coach:  Bob Browaeys

Tsjechië
Coach:  Václav Černý

Duitsland
Coach:  Christian Wück

Slovenië
Coach:  Igor Benedejčič

Groep C

Frankrijk
Coach:  Jean-Claude Giuntini

Griekenland
Coach:  Vassilis Georgopoulos

Rusland
Coach:  Mikhail Galaktionov

Schotland
Coach:  Scot Gemmill

Groep D

Engeland
Coach:  John Peacock

Italië
Coach:  Bruno Tedino

Nederland
Coach:  Maarten Stekelenburg

Ierland
Coach:  Tom Mohan

Selecties
Voetbal in 2015